Makarios eller latiniserat Macarius är ett namn som burits av bland andra

 Makarios av Egypten (omkring 300–391) 
 Makarios av Alexandria (död 395)
 Macarius (metropolit av Moskva) (1482-1563)
 Makarios av Korinth (1731-1805), ortodox biskop och mystiker
 Macarius I, Michail Bulgakov (1816-1882), rysk munk, biskop och kyrkohistoriker.
 Makarios I, ortodox ärkebiskop av Cypern
 Makarios II, ortodox ärkebiskop av Cypern
 Makarios III, Michail Christodoulou Mouskos (1913-1977), cypriotisk ortodox biskop och president